La saison 2014-2015 de Ligue 1 est la  du championnat d'Algérie de football et la  l'ère professionnelle. Le championnat oppose 16 clubs algériens et débute le 16 août 2014.

Équipes

Participants 
Légende des couleurs

Compétition

Classement 

Le RC Arbaâ devait participer à la Coupe de la confédération 2016 comme étant finaliste de la Coupe d'Algérie 2014-2015 à la place du MO Béjaïa qui participe à la Ligue des champions de la CAF 2016 comme étant vice-champion d'Algérie. Mais le RC Arbaâ a renoncé à la participation car ne disposant pas d'une licence Fifa. Il a été remplacé par le CS Constantine.

Calendrier

Résultats

Évolution du classement

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Total de 477 buts en 30 journées

Bilan de la saison 
 Meilleure attaque : MC El Eulma, 40 buts marqués.
 Meilleure défense : MC Oran, 19 buts encaissés.
 Premier but de la saison :  Salif Ballo  pour le MO Béjaïa contre le NA Hussein Dey (0 - 2), le 15 août 2014. 
 Premier penalty :  Akram Djahnit  pour l'ES Sétif contre l'USM Alger (1 - 1), le 16 août 2014.
 Premier doublé :  Salif Ballo  pour le MO Béjaïa contre le NA Hussein Dey (0 - 2), le 15 août 2014.
 Premier but sur coup franc direct :  Abderahmane Hachoud  pour le MC Alger contre l'ASO Chlef (3 - 1), le 23 août 2014.
 Premier triplé :  Hamza Boulemdaïs  pour le CS Constantine contre l'USM El Harrach le 13 septembre 2014.
 But le plus rapide d'une rencontre :  Khaled Gourmi  pour le MC Alger contre le NA Hussein Dey (1-1), le 12 septembre 2014.
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 7 lors de ES Sétif - ASM Oran 5-2 le 3 mars 2015
 Plus large victoire à domicile :
 5-1 pour l'USM Alger contre le RC Arba le 6 février 2015.
 Plus large victoire à l'extérieur :
 3-0 pour le CS Constantine à Chlef contre l'ASO Chlef le 22 novembre  2014.
 Coup du chapeau le plus rapide :  Hamza Boulemdaïs  pour le CS Constantine contre l'USM El Harrach le 13 septembre 2014.
 Les coups du chapeau de la saison :  Hamza Boulemdaïs  pour le CS Constantine contre l'USM El Harrach le 13 septembre 2014 ;  Walid Derrardja  pour le MC El Eulma contre la JS Kabylie le 18 octobre 2014 ;  Abdelmalek Ziaya  pour l'ES Sétif contre la JS Saoura le 14 février 2015 ;  Sofiane Younes  pour l'ES Sétif contre l'ASM Oran le 6 mars 2015.
 Journée de championnat la plus riche en buts : , avec 25 buts.
 Journée de championnat la plus pauvre en buts :  , avec 7 buts.
 Meilleur buteur : Walid Derrardja du MC El Eulma, avec 16 buts.
 Meilleur passeur : Abdelmalek Abbes du MC El Eulma, avec 10 passes.

Classement des buteurs 2014-2015

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2014-2015
 Supercoupe d'Algérie de football 2015
 Championnat d'Algérie de football D2 2014-2015

Liens externes 

2014-2015
Football M1
Algérie M1
Championnat M1